Джей Кеннет Кох (; , , штат Огайо — , Нью-Йорк) — американский поэт, драматург, педагог, профессор, доктор философии. Член Американской академии искусств и литературы с 1996 года.

Один из ведущих представителей Нью-Йоркской поэтической школы, наряду с Джоном Эшбери, Фрэнком О’Хара, Джеймсом Скайлером и Барбарой Гест.

Биография 
В юности познакомился с творчеством П. Шелли и Д. Китса, стал писать стихи.

Участник Второй мировой войны, в 18-летнем возрасте воевал в составе пехоты США на Филиппинах.

После войны получил образование в Гарварде, где среди его преподавателей был поэт и прозаик Делмор Шварц, там же познакомился с поэтом Джоном Эшбери, вместе с которым позже стоял у истоков Нью-Йоркской поэтической школы и который оказал на него большое влияние.

Будучи студентом Гарварда получил престижную премию Glascock Prize. После окончания университета в 1948 году переехал в Нью-Йорк. Продолжил учёбу в Колумбийском университете и получил степень доктора философии.

В 1951 в Калифорнийском университете в Беркли познакомился со своей будущей женой Дженни Элвуд, в 1954 они поженились и более года жили в Италии и Франции, за счет полученного Кеннетом гранта по программе Фулбрайта.

В 1959 стал преподавать сравнительное литературоведение в Колумбийском университете. Преподавал в университете более 40 лет.

Подобно многим известным американским писателям, читал лекции о литературе в учебных заведениях, вёл занятия по стихотворному творчеству и теории стиха. Необходимо отметить, что преподавательская деятельность Кеннета Коха едва ли не более значительна, чем его поэтический опыт. Например: его литературные студии, проведенные в рамках гуманитарных изысканий несколько лет назад в одном из домов для престарелых, можно рассматривать как достойный восхищения нравственный акт. Больные, одинокие, старые люди благодаря энтузиазму Кеннета Коха открыли новое чувство — радость поэтической свободы, позволившее им испытать, казалось бы утраченный, интерес к жизни…

В 1960—1962 редактировал легендарный журнал экспериментальной поэзии и прозы «Locus Solus» рус. уединенное место или особенное место). В 1961 году получил стипендию Гуггенхайма. В 1962 получил писательскую стипендию Wagner College в качестве писателя-резидента (writer in residence).

Первая жена Коха умерла в 1981 году. Второй раз женился в 1994 на Карен Куллер.

Умер в 2002 году от лейкемии.

Творчество 
Автор книг стихов: «Непрерывность» (1961), «Благодарность и другие стихи» (1962), «Радости мира» (1969) и т. д.

К. Кох — сторонник непрерывной поэзии. Его залитые солнцем, яркие тексты — нескончаемый поток живых частиц и теплых, загадочных фрагментов обыденной реальности. Это не хаос, а взнузданный, контролируемый хаос. Несмотря на отсутствие традиционной линеарности и привычной сюжетности, эти произведения обладают повествовательным движением, которое сообщает о реальном существовании предмета в конкретном, осязаемом пространстве. Множество неожиданных ассоциативных пятен и различные ритмические длинноты, перетекая друг в друга, служат именно этой задаче — ощущению протяженной, единой бытийности и целостной красоты. Поэтическое лицо К. Коха — это старый, улыбающийся гуманизм.

В 1995 году стал лауреатом премии Боллингена.

Избранные произведения 
 Poems (1953)
 Ko: or, A Season on Earth (1959)
 Permanently (1961)
 Thank You and Other Poems (1962)
 Bertha, & other plays (1966)
 Poems from 1952 and 1953 (1968)
 Sleeping with Women (1969)
 The Pleasures of Peace and Other Poems (1969)
 When the Sun Tries to Go On (1969)
 Wishes, Lies, and Dreams: Teaching Children to Write Poetry (1970)
 A Change of Hearts: Plays, Films, and Other Dramatic Works 1951—1971 (1973)
 Rose, Where Did You Get That Red? Teaching Great Poetry to Children (1973)
 The Art of Love: Poems (1975)
 The Red Robins (1975, роман)
 The Duplications (1977)
 I Never Told Anybody: Teaching Poetry Writing in a Nursing Home (1977)
 From the Air (1979)
 The Burning Mystery of Anna in 1951 (1979)
 Days and Nights (1982)
 On the Edge (1986)
 Seasons on Earth (1987)
 One Thousand Avant-Garde Plays (1988)
 Hotel Lambosa (1988)
 Selected Poems 1950-82 (1991)
 Hotel Lambosa (1993)
 On the Great Atlantic Rainway: Selected Poems 1950—1988 (1994)
 One Train (1994)
 The Gold Standard (1996)
 Straits (1998)
 Making Your Own Days: The Pleasures of Reading and Writing Poetry (1998)
 New Addresses (2000)

Примечания

Ссылки 
 Kenneth Koch

Поэты XX века
Поэты XXI века
Поэты США
Педагоги США
Доктора философии
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской высшей школы искусств и наук
Преподаватели Колумбийского университета
Умершие от лейкоза
Английские поэты
Стипендиаты Гуггенхайма
Лауреаты мемориальной премии Шелли